Импринтинг:
 Импринтинг — Запечатление — форма обучения в психологии и этологии, например «реакция следования» птенцов или детёнышей млекопитающих за родителями и друг за другом.
 Генный импринтинг — эпигенетический эффект, связанный с метилированием ДНК
 Антигенный импринтинг — эффект склонности иммунной системы бороться против первого встреченного варианта антигена